Ізяслав Глібович (князь курський) — син курського князя Гліба Ольговича
 Ізяслав Глібович (князь переяславський) — син переяславського князя Гліба Юрійовича
Ізяслав Глібович (княжич полоцький) (?—1134) — син мінського князя Гліба Всеславича.